Fifty Shades of Grey bezeichnet mehrere Werke, welche Teil der Romantrilogie Shades of Grey von E. L. James sind oder auf dieser basieren:

 Fifty Shades of Grey, Originaltitel des ersten Romans Shades of Grey – Geheimes Verlangen der Romantrilogie 
 Fifty Shades of Grey (Film), US-amerikanischer Film von Sam Taylor-Johnson (2015), basierend auf dem ersten Roman

 Shades of Grey – Gefährliche Liebe, zweiter Roman der Romantrilogie
 Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe, US-amerikanischer Film (2017), basierend auf dem zweiten Roman

 Shades of Grey – Befreite Lust, dritter Roman der Romantrilogie
 Fifty Shades of Grey – Befreite Lust, US-amerikanischer Film (2018), basierend auf dem dritten Roman

 Fifty Shades of Grey: A XXX Adaptation, US-amerikanischer Pornofilm von Jim Powers (2012)